Wellershoff ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Wellershoff (1925–2018), deutscher Schriftsteller
 Dieter Wellershoff (Admiral) (1933–2005), von 1986 bis 1991 Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr
 Dirk-Henner Wellershoff (* 1966), deutscher Landwirt, Kaufmann und Jäger
 Irene Wellershoff (* 1954), deutsche Filmproduzentin
 Klaus W. Wellershoff (* 1964), deutscher Ökonom
 Maria Wellershoff (1922–2021), deutsche Schriftstellerin
 Marianne Wellershoff (* 1963), deutsche Journalistin, Autorin und Musikerin